

Sciences et techniques 
 La météorite de Tissint, ou simplement Tissint, est une météorite martienne de type shergottite, tombée le  à  (province de Tata, Maroc).

Toponyme 

 , une petite ville de la province de Tata, dans la nouvelle région Souss-Massa ;
 Ksar Tissint, un village fortifié situé à proximité de la ville précédente.